Наталія Христианівна Раковська  — ректор Міжнародного Слов'янського університету, якому 8 листопада 2013, рішенням Акредитаційної комісії МОН України, анульовано ліцензію на надання освітніх послуг , кандидат технічних наук, доцент.

Біографія 
Закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва і Українську академію державного управління при Президентові України.

З листопада 2001 р. слід за батьком Х. В. Раковським обіймала посаду ректора Міжнародного Слов'янського університету.

Особисті відомості

Нагороди, відзнаки та звання

Джерела 
 Раковська Наталія Христианівна на сайті Міжнародного Слов'янського університету

Примітки 

Кандидати технічних наук
Ректори вишів Харкова